Ви́ктор Нико́льский: Никольский, Виктор Ксенофонтович (1835—1906) — русский генерал-лейтенант.
 Никольский, Виктор Михайлович (1931—2004) — лауреат Государственной премии СССР.